

Astronomia 
Anello Courage  – anello del pianeta Nettuno

Cinema 
Courage – film del 1915 diretto da Lloyd Ingraham 
Courage – film del 1921 diretto da Sidney Franklin
Courage – film del 1930 diretto da Archie Mayo 
Charlie Chan's Courage – film del 1934

Musica 
Courage – album di Milton Nascimento del 1968
Courage – EP dei The Bats del 1993
Courage  – singolo dei Manowar del 1996
Courage Recorded Live  – singolo dei Manowar del 1997
Courage  – album di Paula Cole del 2007
Courage  – singolo di Orianthi Panagaris del 2010
Courage  – album di Céline Dion del 2019
Courage  – album degli Assalti Frontali del 2022

Sport 
Courage Compétition  – team automobilistico francese
Piers Courage  – pilota di Formula 1 inglese
Yves Courage  – ex pilota automobilistico francese

Altro
 Courage – nome originale di Leone in Leone il cane fifone

Altri progetti